De Ronde van Valencia 2007 werd gehouden van 27 februari tot en met 3 maart in Spanje.

Etappe overzicht

Algemeen klassement

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2007
2007